Assinia är ett släkte av skalbaggar. Assinia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Assinia